Canabravensi – abitanti di Canabrava do Norte
Canabravensi – abitanti di São João da Canabrava